Niech no tylko zakwitną jabłonie – piosenka z repertuaru Haliny Kunickiej
 Niech no tylko zakwitną jabłonie – widowisko muzyczne według scenariusza Agnieszki Osieckiej
 Niech no tylko zakwitną jabłonie – spektakl telewizyjny w reż. Wojciecha Kościelniaka z 1999 roku